Ха́рриет (, устаревшее и традиционное Га́рриет) — англоязычное имя, а также производные от него:

Персоналии 
  (род. 1966) — британская певица.
  — черепаха-долгожитель.

Топонимы 
 Харриет — озеро в юго-западной части Миннеаполиса.
  — locality в Австралии.
  — невключённая территория, Арканзас, США.
  — невключённая территория, Техас, США.

См. также 
 «Гарриет» — историко-биографическая драма о Гарриет Табмен.
 Harriet